Константин (Кочо) Георгиев Гърнев е български художник, живописец.

Биография 
Роден е на 18 януари 1894 година в Либяхово в семейството на учителя Георги Гърнев. В периода 1920-1924 година следва живопис в Националната художествена академия при професор Иван Ангелов и професор Иван Мърквичка. След това заминава за Мюнхен, където през 1930 година завършва живопис в Художествената академия при Херман Грьобер и Франц фон Щук. През 1934 година организира първата си самостоятелна изложба в България. След това устройва 13 самостоятелни изложби в чужбина. През 1940 г. прави изложба на над 90 произведения в „Галерия на площад Ленбах“ в Мюнхен. Кочо Гърнев е член-основател на мюнхенското дружество на художниците „Павилион“, както и на Съюза за защита на творците на изобразително изкуство в Мюнхен.

Голяма част от картините му са изгубени през Втората световна война. Умира в Мюнхен на 6 юни 1966 година.

Творчество 
Константин Гърнев остава известен с картините си:
 „Цирк в Мюнхен“ (1932)
 „Танцьорка на въже“ (1933)
 „Кавалджия“ (1934)
 „Дете с китара“ (1948)
 „Стрижене на овци“ (1952)
 „Българска майка“ (1954)

Родословие

Външни препратки 
 Павлина Девлова, Днес в „Премълчаната история“: изумителният художник Кочо Гърнев 1893-1966, Fakel.bg, 14 февруари 2018

Бележки 

Български художници
Български живописци
Български творци от Македония
Възпитаници на Националната художествена академия
Българи в Германия
Родени в Илинден
Починали в Мюнхен